Ryder-Gletscher ist der Name folgender Gletscher:

* Ryder Gletsjer, Grönland
 Ryder-Gletscher (Antarktika), Antarktis